La Escuela Budista del Tiantai (en chino: 天台宗, en pinyin Tiāntáizong; en japonés: Tendaishū) es una secta del budismo Mahāyāna fundada por Zhiyi en el siglo VI en el templo de Guoqing, situado en la cordillera del Tiantai.

Su principal escritura es el Sutra del loto (Saddharma puṇḍarīka sūtra सद्धर्मपुण्डरीकसूत्र) y por eso la escuela es conocida como la escuela del Loto. 

:

 Todos los dharmas carecen de realidad ontológica; no obstante,

 tienen una existencia temporal;

 y son simultáneamente irreales existiendo transitoriamente en una absoluta verdad que sobrepasa a las demás.

. . .

Referencias

Véase también 

 Nichiren
 Budismo Shingon

Tiantai